Hammerstiel ist:

 der Teil, an dem man einen Hammer anfasst

 der Familienname folgender Personen:
 Robert Hammerstiel (1933–2020), österreichischer Maler, Graphiker und Holzschneider
 Robert F. Hammerstiel (* 1957), österreichischer Künstler